Condado de Long es el nombre de un condado en los Estados Unidos;

 Condado de Long (Georgia)

En China;
 Condado de Long (Shaanxi)